Алојз I од Лихтенштајна (Беч, 14. мај 1759 — Беч, 24. март 1805) је био кнез Лихтенштајна од 1781. до своје смрти 1805. године. Био је прворођени син Франца Јозефа I.

Служио је у војсци али је војну службу напустио због лошег здравља. Био је заинтересован за шумарство и баштованство па је засадио велики број садница на својим поседима и из економских и из естетских разлога. Подржавао је развој рударства у својим поседима у Моравској што је знатно допринело његовом финансијском јачању. Бавио се и сакупљањем књига и на тај начин је обагатио лихтенштајнску библиотеку великом колекцијом књига. Његов архитекта Јозеф Хардмут пројектовао је нову палату у Херенгазеу у Бечу. 

Током његово владавине у Лихтенштајну извршено је последње погубљење када је због крађе Барбари Ерни одрубљена глава.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1759.
Умрли 1805.
Бечлије
Кнежеви Лихтенштајна